Haydon – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Haydon – civil parish w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Haydon Bridge – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Haydon – miejscowość w Bath and North East Somerset, w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Haydon – miejscowość w St Cuthbert Out, w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Haydon – miejscowość w Stoke St Mary, w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Haydon – miejscowość w Swindon, w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Haydon Wick – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Haydon Burns – amerykański polityk
 Ann Haydon-Jones – brytyjska tenisistka
 Elizabeth Haydon – współczesną amerykańską autorką fantasy